Estação San José (Metro de Buenos Aires) — estação do Metro de Buenos Aires, Argentina
 Estação San José (SITVA) — estação da Tranvía de Ayacucho, Colômbia

San José